Ел Колон има више значења:

 Ел Колон (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колон (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику